Guaxica pode referir-se a:

Plantas
Roupala brasiliensis
Roupala complicata

Animais
É o nome vulgar de algumas espécies do género Didelphis

Desambiguação